"Cochas" pode ser:
 Cochas (distrito de Concepción)
 Cochas (distrito de Ocros)
 Cochas (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos